Such ist der Familienname folgender Personen:

 Alec John Such (1951–2022), US-amerikanischer Bassist der Rockband Bon Jovi
 George Such (1798–1879), britischer Vogelkundler
 Heinz Such (1910–1976), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ida Such (* 1940), ungarische Sprinterin
 Manfred Such (* 1942), deutscher Politiker